Dysautonomie steht für:

 Familiäre Dysautonomie, eine das vegetative Nervensystem beeinträchtigende Erbkrankheit
 Familiäre Dysautonomie mit Kontrakturen, Synonyme sind: HSAN6; Neuropathie autonome hereditäre sensorische, Typ VI
 Pandysautonomie
 Periphere motorische Neuropathie-Dysautonomie-Syndrom, Synonym: Lisker-Garcia-Ramos-Syndrom
 Reine Dysautonomie, Synonym Bradbury-Egglestone-Syndrom
 Feline Dysautonomie, eine das vegetative Nervensystem beeinträchtigende Katzenkrankheit